Příjmení Abramov nosí více významných osobností:

 Fjodor Alexandrovič Abramov (1920–1983) – ruský spisovatel a literární vědec
 Jekatěrina Abramovová (* 1982) – ruská rychlobruslařka
 Sergej Abramov (* 1972) – ruský účetní a prozatímní prezident Čečenské republiky
 Zalman Abramov (1908–1997) – izraelský politik

Externí odkazy